Кубок Черногории по футболу 2010/11 года () — 5-й розыгрыш Кубка Черногории по футболу.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2010/2011
Спорт в Черногории в 2010 году
Спорт в Черногории в 2011 году
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году